Wu Yanan – pallamanista cinese
 Wu Yanan – canoista cinese
 Wu Yanan – lottatrice di arti marziali miste cinese